Geschäft steht für:

 Laden (Geschäft), ein Lokal im Einzelhandel
 Geschäft (Wirtschaft), ein kommerzieller Tauschvorgang zwischen Geschäftspartnern
 Transaktion (Wirtschaft), eine gegenseitige Übertragung von Gütern und Dienstleistungen
 jede Art von gewinnorientierter Tätigkeit, siehe Geschäftsbereich
 Betriebsstätte, vor allem im süddeutschen Raum und in der Schweiz
 Politisches Geschäft, die Bearbeitung einer politischen Fragestellung, vor allem in der Schweiz
 umgangssprachlich verhüllend den Stuhlgang bzw. das Wasserlassen

Siehe auch: